Francheville puede hacer referencia a:

Lugares 
 Francheville, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or.
 Francheville, comuna francesa del departamento de Eure.
 Francheville, comuna francesa del departamento de Jura.
 Francheville, comuna francesa de la Metrópoli de Lyon.
 Francheville, comuna francesa del departamento de Marne.
 Francheville, comuna francesa del departamento de Meurthe y Mosela.
 Francheville, comuna francesa del departamento de Orne.
 Francheville, municipio regional de condado de Quebec.

Personas 
 Joseph Du Fresne de Francheville, escritor francés (1704-1781).
 Pierre Franqueville, escultor francés (1548-1615).
 Pierre de Francheville, sacerdote canadiense y secretario de François de Montmorency-Laval (1649-1713).